Seriados
 Twin Peaks - série de televisão produzida entre 1990 e 1991 por David Lynch

 Twin Peaks (série de 2017) - série de televisão dirigida por David Lynch e lançada em 2017, transmitida pelo canal norte-americano Showtime e pela plataforma Netflix

Filmes
Twin Peaks: Fire Walk with Me - filme de 1992 dirigido por David Lynch
Twin Peaks: The Missing Pieces - filme de 2014 dirigido por David Lynch

Desambiguação